Partito Federalista – partito politico italiano attivo fra il 1994 e il 2001
Partito Federalista – partito politico statunitense attivo fra il 1792 e il 1820